Puchar Belgii w koszykówce mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Belgijską Federację Koszykówki dla belgijskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Belgii – rozgrywki w hierarchii ważności, w belgijskiej koszykówce. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbyły się w 1954. 

W 2013 puchar otrzymał nową nazwę – Base Cup, ze względu na nowego sponsora głównego, firmę Base. Sieć telefonii komórkowej podpisała trzyletni kontrakt sponsorski. W sezonie 2013–14 rozegrano format final four, zamiast półfinałów, do którego powrócono po raz pierwszy od 2003.

W rozgrywkach biorą udział zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej w Belgii oraz I i II ligi (II i III klasa rozgrywkowa). W pierwszej rundzie rywalizują drużyny z I i II ligi, podzielone na dwanaście grup. Od drugiej rundy do rozgrywek przystępują zespoły z BLB Division I. W drugiej rundzie ćwierć i półfinały są rozgrywane w formacie dwóch spotkań. Kiedy zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej stają do konfrontacji z drużynami, z niższych lig (I i II) nie rozgrywa się dwóch spotkań. Zwycięzca jest wyłaniany w pojedynczym spotkaniu finałowym.

Nazwy sponsorskie 
Nazwy pucharu są uzależnione od sponsora rozgrywek w danym sezonie.
 Base Cup (2013–2016)
 bpost cup (od 2016)

Finały 
 OT – oznacza mecz wygrany po dogrywce

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalny serwis belgijskiej koszykówki 
 Belgijska koszykówka na eurobasket.com 
 Belgian Cup 

Koszykówka w Belgii